Tüzün ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ferit Tüzün (1929–1977), türkischer Komponist und Dirigent
 Sibel Tüzün (* 1971), türkische Popsängerin
 Tolga Tüzün (* 1971), türkischer Pianist, Komponist und Interpret elektroakustischer Musik
 Yildiz Tüzün (1932–2021), deutsch-türkische Bildhauerin und Objektkünstlerin